Cymatosyrinx pagodula är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Cymatosyrinx pagodula ingår i släktet Cymatosyrinx och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pagodula